Steuergesetzbuch steht für
 die Zusammenfassung der Steuerrechtsnormen eines Staates in einem Gesetzbuch, siehe auch Stiftung Marktwirtschaft#Kommission Steuergesetzbuch
Steuergesetzbücher sind u. a.:
 Nalogowyj kodex, eine kasachische Rechtsquelle, siehe Steuergesetzbuch (Kasachstan)
 Nalogovyj kodeks, eine russische Rechtsquelle, siehe Steuergesetzbuch (Russland)